Chiclana de Segura, municipi a l'est de la comarca d'El Condado de Jaén, limita amb la comarca de Segura i la província de Ciudad Real 
 Chiclana de la Frontera, ciutat a la província de Cadis, Andalusia, Espanya, a l'oest d'aquesta
 Batalla de Chiclana, batalla de la Guerra del Francès ocorreguda el 5 de març de 1811 prop de Cadis